Се́рхио Леоне́ль Агуэ́ро дель Касти́льо (; род. 2 июня 1988, Кильмес, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего за клубы «Индепендьенте», «Атлетико Мадрид», «Манчестер Сити» и «Барселона», а также за сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использовал прозвище Кун Агуэ́ро ().

Вызывался в юниорские и молодёжные сборные Аргентины на чемпионаты мира для 17-летних (в 2005) и 20-летних (в 2007) и оба раза побеждал на них. Выступал за Аргентину на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где выиграл золотые медали и забил два гола в полуфинальной игре со сборной Бразилии. Принимал участие в трёх чемпионатах мира: 2010, 2014 (серебро) и 2018 годов. Всего на чемпионатах мира сыграл 12 матчей и забил 2 мяча. Участник Кубков Америки 2011, 2015 (серебро), 2016 (серебро), 2019 (бронза) и 2021 (золото) годов.

Агуэро перебрался в Европу в 2006 году, в команду чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» за 23 млн евро из «Индепендьенте». Здесь забил 101 гол в 234 играх, побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010. В июле 2011 перешёл в «Манчестер Сити» за 35 млн фунтов стерлингов. В дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте в матче последнего тура. В 2012 году был признан игроком года по версии болельщиков «Манчестер Сити». Является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити».

Биография

Первые шаги 
Родился в Кильмесе, пригороде Буэнос-Айреса в многодетной семье.

«Индепендьенте» 
Футбол во дворе совмещал с занятиями в спортивной школе «Индепендьенте». В составе детской команды «Индепендьенте» стал чемпионом Аргентины. Уже тогда тренер Сесар Менотти сравнил Агуэро с Ромарио. Вскоре на него обратил внимание тренер молодёжной сборной Аргентины Франсиско Ферраро. 17-летний Агуэро оказался в заявке на чемпионат мира среди 20-летних в Нидерландах. В той команде был по возрасту самым младшим. Основная масса игроков была 1985-86 гг. рождения. И только Месси родился в 1987-м, а Агуэро — в 1988-м. Героем турнира стал Лионель Месси, забивший 5 голов и внёсший основной вклад в победу Аргентины на турнире. Агуэро 4 раза вышел на замену, в том числе и в финале. Именно в решающем матче против Нигерии он заработал пенальти, с которого Месси провёл победный мяч.

В Апертуре-2005 Агуэро забил 9 голов, а «Индепендьенте» после нескольких не слишком удачных лет занял 4-е место. Особо в том чемпионате был отмечен гол Агуэро в ворота соперника по класико, «Расинга» из Авельянеды, 11 сентября 2005 года: счёт был 4:0, а Серхио поставил точку на 82-й минуте, совершив сольный проход через пол-поля. Клаусуру-2006 «Кун» провёл столь же хорошо, снова забив 9 голов.

На Агуэро обратили внимание гранды европейского футбола — «Реал Мадрид», «Бавария», «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико Мадрид» 
30 мая 2006 года «Индепендьенте» продал Агуэро в мадридский «Атлетико» за 23 миллиона евро. Поначалу Агуэро в основном выходил на замену, но вскоре завоевал место в стартовом составе. Первый гол забил в третьем туре в Бильбао в ворота местного «Атлетика». В шестом туре провёл победный мяч в ворота «Рекреативо»: Хурадо подал угловой с правого фланга, Торрес коснулся мяча головой, а завершил комбинацию на дальней штанге ударом рукой (арбитр гол тем не менее засчитал) в падении именно Агуэро.

В целом, свой первый сезон на Пиренеях Агуэро провёл на приличном уровне. Хотя после 22-го тура, когда он забил победный гол всё тому же «Атлетику», больше не забивал.

3 сентября 2006 года дебютировал в национальной сборной, заменив в матче против Бразилии (проигранном его командой 0:3) на 66-й минуте своего кумира — Карлоса Тевеса. Альфио Басиле регулярно вызывал Агуэро в сборную, тот выходит в основном на замену. Так было и в стартовом матче отбора ЧМ-2010 против Чили. Летом 2007 года Агуэро на молодёжном чемпионате мира стал чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира (6 голов и 4 голевых передачи).

Агуэро забил первый гол Примеры сезона 2007/08, уже на 1-й минуте мадридского дерби поразив ворота «Реала». К десятому туру он успел повторить свой показатель результативности прошлого сезона в чемпионате. Забивал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА 27 августа 2010 года, в котором «Атлетико» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0.

4 января 2010 года Агуэро продлил контракт с «Атлетико» до 2014 года с заработной платой в 5,8 млн евро в год.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в конце января сделал предложение «Атлетико» по приобретению Агуэро за 45 млн евро. Однако мадридский клуб ответил отказом.

В конце мая 2011 года Агуэро объявил, что покидает «Атлетико». Главными претендентами на него были «Ювентус», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» 

После окончания выступлений сборной Аргентины на Копа Америка 2011, Агуэро не вернулся в расположение «Атлетико», а остался на родине, чтобы подождать результатов переговоров между «Атлетико» и «Манчестер Сити». 26 июля Агуэро вылетел в Манчестер для подписания личного контракта и прохождения медицинского обследования. 28 июля в твиттере объявил, что стал игроком «Манчестер Сити» и заключил пятилетний контракт. В клубе взял 16 номер до момента, пока не освободилась футболка с номером 10 (после ухода Эдина Джеко). Переход Агуэро стал самой дорогостоящей покупкой «Манчестер Сити» (в дальнейшем рекорд был побит). Клуб заплатил за аргентинца больше, чем за переход бразильского форварда Робиньо в 2008 году, тогда «горожане» потратили около 37 миллионов евро.

15 августа в матче против «Суонси Сити» состоялся дебют Агуэро, «горожане» победили 4:0, а Агуэро, выйдя на замену на 59-й минуте матча, забил два гола и отдал голевую передачу через себя на Давида Сильву. С первых же матчей аргентинец стал лидером команды и одним из самых заметных игроков чемпионата, по итогам которого стал третьим бомбардиром (23 мяча), пропустив вперёд себя Робина Ван Перси и Уэйна Руни. 13 мая 2012 года в матче против «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте забил победный гол и принёс чемпионский титул для «Манчестер Сити», это был первый с 1968 года титул чемпиона Англии для клуба.

Следующий сезон сложился не столь удачно как для команды, так и для Агуэро: трофеев завоевать не удалось, а результативность нападающего заметно упала. 1 января 2013 года в домашнем матче против «Стоук Сити» Агуэро получил серьёзную травму подколенного сухожилия, из-за которой по ходу матча был заменён на Карлоса Тевеса, а также пропустил несколько следующих матчей. Агуэро вернулся на поле 19 января, выйдя на замену на 81-й минуте в победном матче против «Фулхэма». 3 февраля Агуеро сравнял счёт в матче против «Ливерпуля», принеся ничью горожанам. 17 февраля Агуэро помог «Манчестер Сити» выйти в четвертьфинал Кубка Англии, дважды забив, а также отдав одну голевую передачу в домашней победе над «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. В матче против «Челси», который состоялся 24 февраля, Серхио получил травму колена. Это привело к тому, что он пропустил матчи сборной Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года против Венесуэлы и Боливии. 8 апреля, выйдя на замену на 73 минуте матча при счёте 1:1, забил победный гол в ворота принципиального соперника «Манчестер Юнайтед». Затем Агуэро забил гол, который помог «Манчестер Сити» победить «Челси» 14 апреля в полуфинале Кубка Англии и выйти в финал. Он забил свой следующий гол 27 апреля в домашней победе горожан против «Вест Хэм Юнайтед». Агуэро забил свой последний гол в сезоне в гостевом матче против «Рединга» 14 мая 2013 года. 25 мая 2013 года Агуэро продлил контракт с горожанами на один год, который оставил его в «Манчестер Сити» до 2017 года.

После травмы колена, из-за которой он пропустил все предсезонные игры горожан, Агуэро забил один гол в первом матче сезона 2013/14 в ворота «Ньюкасла» (4:0). 22 сентября сделал дубль в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1). 8 ноября 2013 года, забив пять мячей в четырёх матчах между 5 октября и 2 ноября, Агуэро впервые был удостоен звания игрока месяца английской Премьер-лиги. 14 декабря 2013 года Агуэро был заменён в победном матче против «Арсенала» из-за икроножной травмы, в связи с которой Серхио пропустил восемь матчей.

16 января 2014 года он вернулся после травмы в матче третьего раунда Кубка Англии против «Блэкберн Роверс», забив после выхода на замену (5:0). В следующем раунде кубка он забил свой первый хет-трик в сезоне в ворота «Уотфорда» (4:2). 29 января он забил свой 50-й гол в Премьер-лиге в победном матче против «Тоттенхэма», но был заменён из-за травмы подколенного сухожилия. 21 апреля 2014 года Агуэро забил свой первый гол с января в победном матче над «Вест Бромвич Альбион» со счётом 3:1.

3 октября 2015 года в матче Премьер-лиги Агуэро забил 5 мячей за 20 минут в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (6:1).

16 сентября 2016 года продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2020 года.

В первой игре Сити в сезоне 2018/19 Агуэро забил оба гола в матче Суперкубка Англии против «Челси», а первый гол стал для него 200-м за клуб. 19 августа 2018 года Агуэро сделал свой 9-й хет-трик в Премьер лиге в разгромной победе над «Хаддерсфилдом», закончившейся со счётом 6:1. 21 сентября Агуэро продлил контракт с клубом до 2021 года. 22 сентября, в своём 300-м матче за «Манчестер Сити», Агуэро забил первый гол в победном матче на выезде над «Кардифф Сити» со счётом 5:0.

25 августа 2019 года Агуэро забил свои 399-й и 400-й голы в своей профессиональной карьере в гостевой победе над «Борнмутом».

29 марта 2021 года было объявлено, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона в связи с истечением контракта. 21 мая 2021 года стало известно, что Агуэро согласился подписать двухлетний контракт с «Барселоной».

«Барселона» 
31 мая 2021 года было объявлено, что Агуэро подписал двухлетний контракт с «Барселоной». Контракт вступает в силу с 1 июля 2021 года.

24 октября 2021 года Агуэро забил первый гол за каталонский клуб в чемпионате Испании против «Реал Мадрида».

30 октября 2021 года в матче с «Алавесом» Агуэро был заменён из-за боли в груди. Обследование выявило у нападающего тахикардию.

15 декабря 2021 года Агуэро официально объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Сборная Аргентины 

Летом 2019 года Серхио был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В третьем матче группового этапа против Катара он отличился голом на 82-й минуте, а его команда победила со счётом 2:0. В матче за третье место против Чили забил гол на 11-й минуте, а его сборная победила 2:1 и стала третьей командой на турнире.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 101 матч / 42 гола; 60 побед, 24 ничьи, 17 поражений.

Достижения

Командные 
«Атлетико Мадрид»
 Победитель Кубка Интертото: 2007
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2010
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2010

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (5): 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21
 Обладатель Кубка Англии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2012, 2018, 2019
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (6): 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Финалист Лиги Чемпионов УЕФА: 2020/21

Сборная Аргентины
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель молодёжного чемпионата мира (2): 2005, 2007
 Чемпион Олимпийских игр: 2008
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2014
 Серебряный призёр Кубка Америки: 2015, 2016

Личные 
 Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити»: 254 гола
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (7): октябрь 2013, ноябрь 2014, январь 2016, апрель 2016, январь 2018, февраль 2019, январь 2020
 Лучший бомбардир английской Премьер-лиги: 2014/15
 Лучший бомбардир молодёжного чемпионата мира 2007 (6 мячей)
 Лучший игрок молодёжного чемпионата мира 2007
 Лучший молодой игрок 2007 года по версии ФИФА
 Обладатель премии Golden Boy: 2007
 Обладатель трофея ЕФЕ: 2008
 Лучший бомбардир английской Премьер-лиги среди иностранцев: 179 голов
 Обладатель награды Golden Boot Landmark Award: 2014/15
 Игрок года по версии болельщиков ПФА: 2014
 Входит в состав команды года по версии PFA (2): 2017/18, 2018/19

Факты 
 Стал самым молодым игроком в истории аргентинского первого дивизиона, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 35 дней (7 июля 2003 года в составе «Индепендьенте» против «Сан-Лоренсо»), побив при этом рекорд Диего Марадоны.
 Имеет паспорт подданного Испании.
 Был женат на дочери Диего Марадоны. 19 февраля 2009 стал отцом: жена Джаннина родила сына Бенхамина (уменьшительно Бенха). Крёстным отцом является Лионель Месси.
 Одна из версий происхождения прозвища «Кун»: Серхио постоянно пытался изображать героя одного японского мультфильма по имени Кум Кум, но младшие братья правильно выговорить имя персонажа не могли, и получился «Кун».
 Является самым титулованным игроком «Манчестер Сити» с 15 трофеями.
 Выигрывал английскую Премьер-лигу пять раз — больше, чем любой другой южноамериканский игрок в истории турнира.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте RSSSF
 Профиль на официальном сайте «Барселоны» 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Барселона»
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Твичеры